Lindenwood, littéralement bois de tilleul, peut se référer à :

Éducation 
 , à Saint Charles, au Missouri ;
 , campus de l'université Lindenwood en Illinois.

Toponymie 
 Lindenwood, communauté non-incorporée du comté d'Ogle, en Illinois ;
 Lindenwood, quartier de l'arrondissement de Queens, à New York ;
 Le , à Fort Wayne, dans l'Indiana ;
 Lindenwood Park, quartier de la ville de Saint-Louis, au Missouri.

Voir aussi